Крэбтри () — многозначный термин.

Фамилия 
 Артур Крэбтри (1900—1975), английский кинорежиссёр
 Билл Крэбтри (1915—2001), австралийский политик
 Don Крэбтри (1912—1980), экспериментальный археолог
 Джеральд Крэбтри, американский биохимик
 Роберт Х. Крэбтри, английский химик
 Стив Крэбтри, американский журналист
 Вильям Крэбтри (1610—1644), астроном, математик
 Вильям Крэбтри (1905—1991), английский архитектор

Топоним 
 Крэбтри, Калифорния
 Крэбтри, Орегон
 Крэбтри, Пенсильвания

Астероиды 
 4137 Crabtree, астероид, открытый в 1970